Riedel este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Eduardo Riedel (n. 1969), politician și om de afaceri brazilian
 Lars Riedel (n. 1967), atlet german
 Mônica Riedel (n. 1970), activistă braziliană
 Oliver Riedel (n. 1971), muzician german